Die Rugby-Bundesliga 1999/2000 ist die 29. ihrer Geschichte. Gespielt wurde zunächst in einer zweigleisigen Bundesliga mit einer Nord- und einer Südstaffel zu je sechs Mannschaften, die ihre Spiele im Herbst 1999 absolvierten.

Die 6 erstplatzierten Mannschaften (die Platzziffern sind in den Tabellen hervorgehoben) spielten im Frühjahr 2000 in einer Endrunde um die deutsche Meisterschaft im Rugby. Meister wurde der Deutsche Rugby-Club Hannover (DRC Hannover), der sich in den beiden Finalspielen gegen den TSV Victoria Linden – ebenfalls aus Hannover – durchsetzte.

1. Bundesliga Nord

1. Bundesliga Süd 

Absteiger (Nord): Berliner RC (Der VfR Döhren löste die Spielgemeinschaft mit dem FC Schwalbe Hannover und verblieb in der Bundesliga)
Absteiger (Süd): Heidelberger RK, RK Heusenstamm
Aufsteiger: SV Stahl Hennigsdorf, RC Bonn Rhein-Sieg, ASV Köln

Meisterschaftsrunde

Endspiele 
8. Juli 2000 in Hannover: TSV Victoria Linden – DRC Hannover 3:34
16. Juli 2000 in Hannover: DRC Hannover – TSV Victoria Linden 45:12

Besonderheit 
Das Endrundenspiel am 27. Mai 2000 DRC Hannover – SC Neuenheim (21:14) galt gleichzeitig als DRV-Supercup! Der DRC war Meister, der SCN Pokalsieger 1999.

Quellen 
 1. Bundesliga Nord 1999 bei scrum.de
 1. Bundesliga Süd 1999 bei scrum.de
 Meisterschaftsrunde 2000 bei scrum.de

Rugby 1999
Rugby 2000
1999/2000